The Bottom of the Sea – cortometraggio di animazione diretto da Vincent Whitman
The Bottom of the Sea – cortometraggio di animazione prodotto dalla Educational Films Corporation of America e dalla Lyman H. Howe Films Company